Орлов, Игорь:
 Орлов, Игорь Александрович (1929—2012) — Герой Социалистического Труда.
 Орлов, Игорь Анатольевич (род. 1964) — губернатор Архангельской области, генеральный директор судостроительного завода «Северная Верфь».
 Орлов, Игорь Михайлович (род. 1935) — русский художник.
 Орлов, Игорь Николаевич (1930—1997) — советский и российский учёный в области электромеханики, доктор технических наук, профессор; ректор Московского энергетического института (МЭИ) в 1985—1990 гг.